Municipio de Watkins puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Watkins (condado de Vance, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Vance.
 Municipio de Watkins (condado de Dent, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dent.